Radóc település Romániában
 Radóc település Szlovákiában
 Rádóckölked, Vas megye
 Rádóckisújfalu